La Coupe d'Italie féminine de football est une compétition de football féminin réunissant les clubs de football féminins d'Italie.

Histoire

Palmarès

Palmarès par édition 
Source : rsssf.com

Palmarès par club

Notes et références

Liens externes 
  RSSSF